Interliga je bila međunarodna liga hokeja na ledu, koja se igrala između 1999. i 2007., a okupljala je klubove iz Austrije, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Klubovi koji su u njoj sudjelovali su istodobno i igrali nacionalna prventva, a sama Interliga je utemeljena 1999. nakon što je ukinuta Alpenliga u kojo su sudjelovali klubovi iz Austrije, Italije i Slovenije.  

Sustav natjecanja u Interligi je bio sličan kao i kod drugih hokejaških liga.  
- 1. dio je bio ligaški, a broj utakmica je ovisio o broju klubova u ligi 
- 2. dio je doigravanje na ispadanje (povremeno su oni koji su ispali u pojedinoj rundi potom igrali za plasman, također na ispadanje). Do 2002/03. se doigravanje igralo na dvije utakmice, a za prolaz se gledala međusobna gol-razlika. U sezonama 2003/04., 2004/05. i 2005/06. se doigravanje igralo u seriji na 2 dobivene utakmice, a 2006/07. na 3 dobivene utakmice.

Prvaci Interlige

Plasmani u ligu

Plasmani u regionalnom dijelu lige

Plasmani u doigravanje

Interliga B 
Inerliga B ili 2, razred Interlige se igrao u sezoni 2006/07., a sudjelovalo je 5 momčadi iz Hevatske i Slovenije. 
Nakon ligaškog dijela poredak je bio: 
1.  Acroni Jesenice (2. momčad) 
2.  Triglav Kranj 
3.  Mladost Zagreb 
4.  Zagreb 
5.  Alfa Ljubljana 

Prvak lige je postala 2. momčad Jesenica pobijedivši u finalu Mladost iz Zagreba 3:1 i 7:2.

Izvori

Povezani članci 
EBEL

Vanjske poveznice 
Interliga 1999./2000.
Interliga 2000./01.
Interliga 2001./02.
Interliga 2002./03.
Interliga 2003./04.
Interliga 2004./05.
Interliga 2005./06.
Interliga 2006./07.

Europska regionalna klupska natjecanja u hokeju na ledu